Ринкон де Сан Исидро има више значења:

 Ринкон де Сан Исидро, Којотера (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ринкон де Сан Исидро (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику